Август Ріттер фон Пітрайх (1881—1960) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-майор вермахту.
 Генріх фон Пітрайх (1841—1920) — австро-угорський воєначальник, військовий міністр Австро-Угорщини в 1902—1906. Барон.
Німецькі прізвища